

Бридж-Сіті — місто, штат Техас
 Бридж-Сіті — переписна місцевість, штат Луїзіана